Urraca Garcés di Navarra (X secolo), figlia di García I Sánchez di Navarra
 Urraca Garcés di Navarra (XI secolo), figlia di García II Sánchez di Navarra